Барабошкин — фамилия. Известные носители:

 
 Барабошкин, Виктор Иванович (1924 — ?) — разработчик гранатомётных комплексов, лауреат Ленинской премии.
 Барабошкин, Николай Николаевич (1880—1935) — русский и советский учёный-химик, организатор аффинажного производства в России.

См. также 
 Бараболкин